Kell starší název obce Kly v okrese Mělník
Kell alternativní název pro skupinu menších stratovulkánů, nacházejících se v jižní části Kamčatky